Regina har flere betydninger:

 Regina (Canada) – hovedstaden i den canadiske provins Saskatchewan
 Dronning – regina er latinsk for dronning.
 Regina (konkubine) – (født ca. 780) var en af Karl den Stores konkubiner
 Regina (navn) – et pigenavn
 Regina (sanger) (født Irena Jalšovec 1965) – en slovensk sanger, kendt for deltagelse i Eurovision Song Contest i 1996
 Regina (band) – et bosnisk band
 Regina (biograf i Aarhus) - biograf i Aarhus